Перу принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль. Сборную страны представляли 14 женщины.

Серебро 
 Волейбол, женщины.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года